

Topónimos

Portugal 
 Benfica (Lisboa) — freguesia e bairro no concelho de Lisboa
 São Domingos de Benfica — freguesia no concelho de Lisboa
 Benfica do Ribatejo — freguesia no concelho de Almeirim

Brasil 
 Benfica (bairro do Rio de Janeiro)
 Benfica (Juiz de Fora) — bairro de Juiz de Fora, Minas Gerais
 Benfica (Recife) — bairro de Recife
 Benfica (Benevides) — distrito de Benevides, Pará
 Benfica (Fortaleza) — bairro de Fortaleza

Angola 
 Benfica (Luanda) — bairro e comuna de Luanda, Angola

Clubes desportivos

Portugal 
 Sport Lisboa e Benfica  de Lisboa
 Clube Futebol Benfica — de Lisboa  
 Sport Benfica e Castelo Branco — de Castelo Branco
 Sport Viseu e Benfica — de Viseu
 Sport Abrantes e Benfica — de Abrantes

Angola 
 Sport Huambo e Benfica — do Huambo
 Sport Luanda e Benfica — de Luanda
 Sport Lubango e Benfica — do Lubango

Cabo Verde 
 Benfica (Santa Cruz) — de Santa Cruz

Outros países 
 Futbol Club Casa do Benfica — de Andorra
 Football Club Rapid Mansfeldia Hamm Benfica — do Luxemburgo
 Casa do Sport Lisboa e Benfica em Macau — de Macau (China)
 Sport Díli e Benfica — de Timor-Leste

Outros usos 
 Benfica TV — canal de televisão oficial do Sport Lisboa e Benfica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes